Brad Anderson peut désigner :
 Brad Anderson (1924-2015), auteur de comic strip ;
 Brad Anderson (1964-), réalisateur américain.